Mužská čtyřhra Rio Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl argentinsko-chilský pár Máximo González a Nicolás Jarry, jehož členové nestartovali společně. Jarry do turnaje nezasáhl pro dočasný zákaz startu v důsledku dopingového nálezu. Spoluhráčem Gonzáleze se stal Francouz Fabrice Martin, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Granollerse a Zeballose.

Rio Open se stal prvním antukovým turnajem na túře ATP, kde mohli hráči využít systém jestřábího oka pro elektronickou kontrolu dopadu míčů. Uplatněn byl systém společnosti Foxtenn.

Vítězem se stal třetí nasazený, španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále zdolal italské kvalifikanty Salvatora Carusa s Federicem Gaiem. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem [10–7], v němž Granollers se Zeballosem otočili nepříznivý vývoj šňůrou šesti získaných míčů v jeho závěru. Oba si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Od počátku spolupráce na Canada Masters 2019 získali třetí trofej, jíž navázali na týden starý triumf z Argentina Open 2020. Jejich celková zápasová bilance po dohrání pátého společného turnaje činila 21–6. Granollers vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Zeballose to bylo patnácté takové turnajové vítězství. Poražení Italové odehráli jako pár první turnaj na túře ATP, při jejich poměru utkání 6–8 na challengerech, a pouze Gaio v předchozí kariéře vyhrál jeden deblový zápas na mužském okruhu.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (vítězové)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2020
ATP Tour 2020